Лы́сьва — река в Пермском крае, левый приток Чусовой.

Начинается на юге-востоке края и течёт по территории Лысьвенского городского округа, сначала в западном направлении, потом в северном. Впадает в Чусовую в 25 км от её устья, ниже города Чусовой. Длина реки — 112 км, площадь бассейна — 1010 км². Средняя высота водосбора — 246 м. Средний уклон — 1,6 м/км. Ширина реки достигает 21 м, глубина — 0,9 м. 

Крупнейший из расположенных на реке населённых пунктов — город Лысьва. В 1772 году в городе создано Лысьвенское водохранилище для водоснабжения Лысьвенского металлургического завода.

Этимология 
Название реки происходит от коми-пермяцких слов «лыс» — хвоя, хвойный и «ва» — вода, река, следовательно Лысьва — «хвойная вода» или «река, протекающая по хвойным лесам».

Притоки 
 27 км: Берёзовка
 33 км: Любимовка
 36 км: Задняя
 41 км: Большая Травянка
 45 км: Большая Запорная
 45 км: Малая Запорная
 62 км: Татарка
 82 км: Бурсяк
 101 км: Рыбная

Примечания 

Притоки Чусовой
Реки Чусовского городского округа
Реки Лысьвенского городского округа